Breitenbruch steht für:

in Nordrhein-Westfalen:
 Breitenbruch (Arnsberg), Ortsteil der Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis
 Breitenbruch (Hagen), Ortslage des Stadtteils Hohenlimburg im kreisfreien Hagen
 Breitenbruch (Kirchhundem), Ortsteil der Gemeinde Kirchhundem, Kreis Olpe
 Breitenbruch (Neuenrade), Ansiedlung in der Stadt Neuenrade, Märkischer Kreis
 Breitenbruch (Oberhausen), Ortslage im Stadtteil Alstaden, kreisfreies Oberhausen
 Breitenbruch (Recklinghausen), Flur der Stadt Recklinghausen, Kreis Recklinghausen
 Breitenbruch (Wuppertal), Ortslage im Wohnquartier Cronenberg-Mitte, Bezirk Cronenberg, kreisfreie Stadt Wuppertal

in Rheinland-Pfalz:
 Breitenbruch (Masburg), Ortslage der Gemeinde Masburg, Landkreis Cochem-Zell